Rudawa (gromada w powiecie chrzanowskim)
 Rudawa (gromada w powiecie wołowskim)